Eó, període
 Eó o Aion, déu de la mitologia romana equivalent al déu grec Urà